Horvátország
Mikulići, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Mikulići Zágráb város Črnomerec kerületének része

 Montenegró
Mikulići, falu Cetinje községben